Dionysios ou Dionysius, souvent francisé en Denys (du grec ancien ) est un prénom masculin d'origine grecque.

Personnalités

Antiquité 
 Denys l'Ancien, tyran de Syracuse (Sicile) au  ;
 Denys le Jeune, fils du précédent, tyran également ;
 Denys le Phocéen, marin grec du , chef de la flotte ionienne à la Bataille de Ladé (494 av. J.-C.)
 Denys de Milet, logographe grec () ;
 Denys, ambassadeur à la cour de l'empereur indien Ashoka () ;
 , marin athénien pendant la guerre de Corinthe (395-387 av. J.-C.) ;
 Denys d'Héraclée, tyran d'Héraclée du Pont au  ;
 Denys le Transfuge, philosophe stoïcien d'Héraclée qui se tourna vers le cyrénaïsme, vers 300 av. J.-C. ;
 Dionysios de Lamptrée, philosophe épicurien () ;
 Denys le Grammairien (ou Denys le Thrace), grammairien du  ;
 , poète athénien ;
 Denys d'Halicarnasse, historien () ;
 Denys, fils de Calliphon, auteur d'une Description de la Grèce ( ?), cf. Pseudo-Dicéarque ;
 Denys d'Halicarnasse le Jeune, musicographe du  ;
 Denys le Périégète, auteur d'un Voyage autour du monde () ;
 Denys de Byzance, auteur d'un Voyage du littoral du Bosphore ( ?) ;
 Denys le Petit, érudit chrétien () ;

 Denys le Cyclographe, un poète cyclique.

Saints, moines et évêques chrétiens 
 Denys l'Aréopagite, voir également 
 le Pseudo-Denys l'Aréopagite, auteur d'écrits pseudépigraphes comme La Hiérarchie céleste () ;
 Denys de Corinthe, évêque de Corinthe au  ;
 Denys d'Alexandrie, évêque et saint chrétien du 
 Denys, pape de 260 à 268 : voir 
 , saint orthodoxe et patron de Zante, évêque d'Égine au 
  (1560-1611), moine grec et évêque de Larissa, auteur d'une révolte des Grecs contre les Ottomans en 1611 à Ioannina
 Denis de Glouchitsa (ou Denys), saint et peintre d'icône russe (1363-1437).

Pseudonyme 
 Denys est le nom d'auteur de Denys Quistrebert, dessinateur de bande dessinée

Patronyme 
Le nom de famille Denys est à l'origine un nom de famille flamand.
 Adèle Denys (1899-2002), conteuse bretonne
 Augustin Denys (1803-1879), ecclésiastique français
 Jean-Baptiste Denys (v. 1640–1704), médecin français
 Marie-José Denys (1950-2022), femme politique française
 Nicolas Denys (v. 1598–1688), explorateur et colonisateur français
 Odilio Denys (1892-1985), militaire brésilien
 Pierre Denys, médecin français, découvreur du syndrome de Denys-Drash
 Pierre Denys de La Ronde (1631-1708), un des premiers colons du Québec
 Pierre Dénys de Montfort (1766–1820), naturaliste français
 Charles-Marie Denys, comte de Damrémont, (1783-1837) officier français de l'Empire devenu général sous la Restauration

Toponymes 
 Rivière Denys, un affluent de la Grande rivière de la Baleine, laquelle se déverse dans la baie d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Notes et références

Voir aussi 
 , paronyme de Dionysios
  et 
 

Nom théophore